CVR steht für:

 C.V.R., ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Centrale Virksomhedsregister, das staatliche dänische Handelsregister
 Cockpit Voice Recorder (CVR), siehe Flugschreiber
 Comisión de la Verdad y Reconciliación, Kommission für Wahrheit und Versöhnung in Peru
 Contingent Value Right, von ihrem zukünftigen Wert abhängendes Bezugsrecht für Anteile bei einer Unternehmensübernahme

CVR